Лоді — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Лоді — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.